Села:
 Криштопівка — Вінницька область, Іллінецький район
 Криштопівка — Харківська область, Близнюківський район
 Криштопівка — Хмельницька область, Волочиський район
 Криштопівка — Черкаська область, Золотоніський район

 Криштопівка — колишня назва села Вовківське, Полтавська область, Лохвицький район

Інше:
 Криштопівка — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Криштофівка